Омская область включает следующие населённые пункты:
 27 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 6 городов;
 21 рабочий посёлок (посёлок городского типа);
 1477 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты Омской области распределены по административно-территориальным образованиям в рамках административно-территориального устройства области: 6 городам областного значения и 32 районам. В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) населённые пункты Омской области входят соответственно в муниципальные образования верхнего уровня: 1 городской округ и 32 муниципальных района, при этом только один город областного значения (Омск) образует городской округ, остальные — входят в состав одноимённых муниципальных районов.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения

Омск

Исилькуль

Калачинск

Называевск

Тара

Тюкалинск

Районы

Азовский немецкий национальный

Большереченский

Большеуковский

Горьковский

Знаменский

Исилькульский 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) город областного значения Исилькуль входит в Исилькульский муниципальный район.

Калачинский 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) город областного значения Калачинск входит в Калачинский муниципальный район.

Колосовский

Кормиловский

Крутинский

Любинский

Марьяновский

Москаленский

Муромцевский

Называевский 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) город областного значения Называевск входит в Называевский муниципальный район.

Нижнеомский

Нововаршавский

Одесский

Оконешниковский

Омский

Павлоградский

Полтавский

Русско-Полянский

Саргатский

Седельниковский

Таврический

Тарский 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) город областного значения Тара (с подчинёнными населёнными пунктами) входит в Тарский муниципальный район.

Тевризский

Тюкалинский 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) город областного значения Тюкалинск входит в Тюкалинский муниципальный район.

Усть-Ишимский

Черлакский

Шербакульский

См. также 
 Административно-территориальное деление Омской области
 Городские населённые пункты Омской области

Примечания 

Омская область